Студинський:
 Студинський Кирило Йосипович (1868 — влітку 1941) — український філолог-славіст, літературознавець, мовознавець, фольклорист, письменник, громадський діяч.
 Студинський Юрій Кирилович (1903—1965) — український економіст і публіцист.

Див. також 
 Студзінський
 Студінський